ASSM est un sigle pouvant signifier :
 Académie suisse des sciences médicales
 Association sportive de Saint-Memmie, en France
 l'ASSM 30 – Association interdépartementale pour la sécurité des sports mécaniques est une association de sécurité civile en France.